Библейские имена собственные, начинающиеся с букв Ч и Ш, — предмет изучения библейской ономастики (ономатологии), отрасли библеистики, изучающей упоминаемые в Библии собственные имена персоналий, теофорные имена, а также названия городов, местностей и др.. В список включены имена: привычные для еврейского читателя Ветхого Завета — согласно ЕЭБЕ, привычные для русского читателя Синодального перевода — согласно БЭАН; а также свойственный библейским именам символический смысл.

Ч

Ша 
{| class="standard sortable"
|-
!Википедия || ЕЭБЕ || БЭАН || Смысл имени согласно БЭАН и ЕЭБЕ || Строка Библии
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаазгаз ||  || Шаазгаз ||  || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаалбим || Шаалбим || Шаалаввин, Шаалбим и Шаалвим, город || || ; ; 
|-
| Елияхба ||  || Шаалбонянин Елияхба || || ; 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаалим || Шаалим || Шаалим, область || || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаараим (Шаарим) || Шаараим || Шаараим (Шаарим) || ||  ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шааф || Шааф || Шааф || || ; 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шавфай || Шаббетай1) левит при Эзре2) левит в дни Нехемии || Шавфайа) левит при Ездреб) левит по внешним делам || || ; 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаве ||  || Шаве, Царская долина || долина, равнина || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаве-Кириафаим || Шаве-Кириатаим || Шаве-Кириафаим, город || || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шавтай || Шавтай || Шавтай || || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шагацима || || Шагацима, бугор, холм || || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаге (Библия) || || Шаге, отец Ионафана || странник || 
|-
| Седрах || Шадрах (Хананья) || Седрах (вавилонское имя Анании) || царский|| 
|-
| Салим (город) || Шалем 1) || Салим а) || || 
|-
| Сихем || Шалем 2) || Сихем б) || || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шалеф ||  || Шалеф || ||  
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шалиша || Шалиша || Шалиша, тройная область, или земля || || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаллехет || Врата милосердия || Шаллехет || западные ворота || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаллум || Шаллум || Шаллум || воздаяние, возмездие||  и др.
|-
| Салманасар IV || Шалман || Салман || лишённый защиты|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шама ||   || Шама || послушный|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шамгар || Шамгар || Самегар || || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шамгуф || Шамгут || Шамгуф || разорение|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шамир (город) || Шамир, города || Шамир || терн || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шамир Соломона || Шамир, камень || Алмаз || алмаз ||; ; 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шамир (левит) || Шамир, левит || Шамир || терн ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шамлай || || Шамлай || Бог есть воздаятель|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шамма || Шамма || Шамма || разрушение || ;  и др.
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаммай || Шаммай || Шаммай || ||  и др.
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шаммуй || Шаммуа || Шаммуй || слух, молва|| ; 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шамшерай || Шамшерай || Шамшерай || блистательный|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шарай || Шарай || Шарай || Бог освободитель|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шарар || Шарар || Шарар || крепкий, твёрдый|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шарецер || ||Шарецер || вождь, предводитель || ; 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шарон (равнина) || Шарон (Сарон) || Шарон || ровная местность, равнина|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шарухен || Шарухен || Шарухен, город || жилище приятное || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шафам || Шафам || Шафан (а) || кролик, барсук|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шафан || Шафан || Шафан (б, в) || кролик, барсук ||  и др.
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шафат || Шафат || Шафат || судья||  и др.
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шафер (гора) ||  || Шафер, гора || красота|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шафир (город) || Шафир || Шафир, город || красивое место|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шахия ||  || Шахия || || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шахцима || Шахцима || Шагацима, город || бугор, холм|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шашай || Шашай || Шашай || блистать|| 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Шашак || Шашак || Шашак || скороход|| 
|}

 Ше 

 Ши 

 См. также 
Библейские имена собственные, начинающиеся с:A | Б | В | Г | Д |  Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч и Ш | Э | Ю | Я' Примечания 

 Ссылки 
 Солярский, П. Ф.'' Опыт библейского словаря собственных имен / [Соч.] прот. П. Солярского. — СПб. : типолитогр. Цедербаума и Гольденблюма, 1879. — 664 с.

Список библейских имён